Storrödtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storrödtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (23,7 ha)
Storrödtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,84 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn